Pizarro steht für:

 Brüder Pizarro, spanische Konquistadorenfamilie des 16. Jahrhunderts
 ein Schützenpanzer der spanischen Armee, siehe ASCOD
 (4609) Pizarro, ein Asteroid des Hauptgürtels
 (7968) Elst-Pizarro, ein Asteroid des Hauptgürtels

Pizarro ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Rivera Pizarro (* 1978), spanischer Fußballspieler
 Artur Pizarro (* 1968), portugiesischer Pianist
 Carlos Pizarro (1921–2000), puerto-ricanischer Sänger
 Claudio Pizarro (* 1978), peruanischer Fußballspieler
 David Pizarro (* 1979), chilenischer Fußballspieler
 Francisca Pizarro Yupanqui (1534–1598), erste Mestizin in Peru
 Francisco Díaz-Pizarro (* 1977), spanischer Poolbillardspieler
 Francisco Pizarro (1476–1541), spanischer Conquistador und Eroberer des Inkareiches
 Gonzalo Pizarro (1502–1548), spanischer Conquistador
 Guido Pizarro, chilenischer Astronom
 Guido Pizarro (Fußballspieler) (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Héctor Javier Pizarro Acevedo (* 1951), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Trinidad
 Hernando Pizarro, spanischer Konquistador
 Jaime Pizarro (* 1964), chilenischer Fußballspieler
 Jorge Pizarro (* 1952), chilenischer Politiker
 José Alfonso Pizarro (1689–1762?), Vizekönig von Neugranada
 Juan Pizarro (1511–1536), spanischer Konquistador
 Judith Pizarro († 2006), puerto-ricanische Schauspielerin
 Laura Rodig Pizarro (1901–1972), chilenische Bildhauerin und Malerin, siehe Laura Rodig
 
 Marta Canales Pizarro (1895–1986), chilenische Geigerin, Pianistin, Chorleiterin und Komponistin, siehe Marta Canales
 Nelson Pizarro (* 1970), chilenischer Fußballspieler
 Oscar Pizarro, chilenischer Astronom
 Palmenia Pizarro (* 1941), chilenische Sängerin
 Pedro Pizarro (1515–1587?), spanischer Chronist der Eroberung Perus
 Raúl Pizarro (* 1973), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in San Isidro
 Rodolfo Pizarro (* 1994), mexikanischer Fußballspieler
 Rodrigo Pinto Pizarro Pimentel de Almeida Carvalhais (1788–1841), portugiesischer Politiker, erster Baron von Ribeira de Sabrosa 
 Vicente Pizarro (* 2002), chilenischer Fußballspieler